

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wrzeście – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Wicko 
 Wrzeście – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk

Zobacz też 
 Wrześcienko, Wrzeszcz